Dresdensia steht für:
 Dresdensia Dresden, ehemaliger Sportverein aus Dresden, Sachsen
 Burschenschaft Dresdensia-Rugia zu Gießen, Studentenverbindung in Gießen, Hessen
 Leipziger Burschenschaft Dresdensia, Studentenverbindung in Leipzig, Sachsen

Siehe auch:
 Dresden (Begriffsklärung)